Prvu hrvatsku rukometnu ligu za žene za sezonu 2003./04. je osvojila ekipa  Lokomotiva iz Zagreba.

Sustav natjecanja 
U prvenstvu je sudjelovalo 12 klubova. U prvom dijelu prvenstva je igrano dvostrukim liga-sustavoma (22 kola), te su se potom prve četiri ekipe plasirale u doigravanje za prvaka koje se odvijalo kup-sustavom.

Ljestvica i rezultati doigravanja

Ljestvica

Doigravanje za prvaka

Poveznice 
 2. HRL 2003./04.
 Hrvatski kup 2003./04.

Izvori 
 arhiva, hrt.hr, ljestvica i rezultati 2003./04.

2003-04
ž-1